Ла Сабила има више значења:

 Ла Сабила (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сабила (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сабила (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сабила (Аватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сабила, Ел Дурасно (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сабила (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сабила (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сабила (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сабила (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику